Margarita I, puede referirse a alguna de las siguientes monarcas:

 Margarita I de Dinamarca , Reina de Dinamarca y Noruega (entre 1387 y 1412), y de Suecia (de 1389 a 1412). Fundadora del pacto de unión conocido como la Unión de Kalmar, fue el primer monarca que gobernó los tres reinos nórdicos (incluyendo Groenlandia, Islandia, las Islas Feroe y las Órcadas, entonces pertenecientes a Noruega, y Finlandia, que formaba parte de Suecia). Es una de las figuras más destacadas de toda la historia de los países nórdicos.

 Margarita I de Escocia (Noruega, 1283 - Órcadas, septiembre u octubre de 1290), fue reina de Escocia entre los años 1286 y 1290.

 Margarita I de Borgoña (1310-1382), nació como la segunda hija de Juana de Chalons, Condesa Palatina de Borgoña y de Felipe de Francia, conde de Poitiers. Por vía paterna era nieta de Felipe IV de Francia y de Juana I de Navarra, fue Condesa Palatina de Borgoña y Condesa de Artois.

 Margarita I, Condesa Soberana de Cominges (1375-1443), hija de Pedro Ramón II de Cominges y Juana d´Armagnac. Se casó con su primo Juan III, conde de Armagnac. Tras enviudar, se volvió a casar por segunda vez, con Juan II de Armagnac-Fezensaguet; nuevamente viuda contrajo matrimonio con Mateo de Foix. Su marido Mateo de Foix se adueñó de los estados de Cominges, encerrando a su mujer Margarita en el castillo de Saverdun, estando recluida durante dos décadas. La princesa Margarita fue liberada por intervención del rey Carlos VII, siendo restituida en la posesión de sus estados, que como agradecimiento legó al rey de Francia tras su fallecimiento en 1443, y se incorporaron a la Administración Real tras la muerte de su marido, Mateo de Foix, en el año 1453.

Monarcas